Tyler Ennis (koszykarz)
 Tyler Ennis (hokeista)